Rebsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Rebsch (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Peter Rebsch (1938–2007), deutscher Jurist und Politiker (CDU)